Paracarsidara är ett släkte av insekter. Paracarsidara ingår i familjen Carsidaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Paracarsidara